Дзевоньский () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Дзевоньский, Эдвард (1916—2002) — польский актёр, сатирик, театральный режиссёр и сценарист.
 Дзевоньский, Юзеф (1827—1901) — польский художник, график, участник польского восстания 1863 года.
 Дзевоньский, Януш (1890—1953) — польский актёр и театральный режиссёр.